Натуральне число 493
 493 рік до нашої ери
 493 рік нашої ери